Змагання зі стрибків на батуті серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 року відбулись 18 серпня в Пекінському державному палаці спорту.

Призери

Кваліфікація 

 Q = Кваліфікувалася
 R = Запасна

Фінал

Посилання 
 Результати на sports-reference.com  
Стрибки на батуті на Олімпійських іграх